Ludovic Baal (Parijs, 24 mei 1986) is een Franse voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij verruilde RC Lens in juli 2015 voor Stade Rennais.

Baal, Ludovic